Падовано () — имя собственное итальянского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Падовано, Аннибале (1527—1575) — итальянский композитор и органист, один из создателей органной токкаты и ричеркара.
 Падовано, Микеле (род. 1966) — итальянский футболист, нападающий.